Problema Diffie–Hellman - problema Diffie-Hellman (PDH), em inglês Diffie–Hellman problem (DHP)
 Departamento de Habitação Popular
Em Engenharia de Saneamente ou Drenagem : Dreno Horizontal Profundo

Veja também 
 DPH

Desambiguações de siglas